Gola kan syfta på:

Geografi

Indien 
 Gola Gokarannāth, ort

Irland 
 Gola Island, ö

Kroatien 
 Gola, Kroatien, ort